Plusieurs nobles de la famille d'Ibelin ont porté le prénom de Baudouin :
 Baudouin d'Ibelin (mort en 1187), seigneur de Mirabel, Rama et d'Ibelin
 Baudouin d'Ibelin (mort en 1266), sénéchal du royaume de Chypre
 Baudouin d'Ibelin (mort en 1313), seigneur de Korakou et de Vitzada

Maison d'Ibelin